Le sigle CRCN peut faire référence à :

 cadre de référence des compétences numériques (voir : certification numérique Pix), en France ;
 Centre de recherche sur le cerveau, le comportement et la neuropsychiatrie, actuellement CTRN, au Québec ;
 chargé de recherche de classe normale, en France.